Национальные проекты — проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством Российской Федерации в разные годы.

Могут означать:

 Приоритетные национальные проекты (2006—2018) — четыре проекта, разработанные в 2005 году («Здоровье», «Образование», «Жильё» и «Сельское хозяйство»)
 Национальные проекты России 2019—2024 — проекты, разработанные в 2018 году по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост»

См. также 
 Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике